|}

Die Xinjiang-Südbahn (; auch: Nanjiang-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Turpan mit dem Bahnhof Kaxgar in Kaxgar. Sie ist ursprünglich 1445 Kilometer lang, wobei die Streckenführung inzwischen um 123 Kilometer gekürzt wurde.

In Turpan beginnt die Bahnstrecke Lanzhou–Xinjiang und es gibt einen Anschluss an die Lanxin-Schnellfahrstrecke am Bahnhof Turpan Nord. Am Bahnhof Kaxgar schließt sich die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan an. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Alahui und Yanqi lief ursprünglich über Algu, Balgantai und Hejing. Zwischen Alahui und Balgantai befindet sich die Strecke im Rückbau, sodass in Yanqi nun ein Abzweig nach Balgantai besteht. Die neue Strecke durchquert den Tian Shan im Mittleren Tian-Shan-Tunnel, der 22 Kilometer lang ist und einer der längsten Eisenbahntunnel Chinas, und überquert den Bagrax-See. Wichtigster Halt an der neuen Strecke ist Hoxud. Wichtige Bahnhöfe der Xinjiang-Südbahn sind Toksun, Korla, wo Anschluss an die Bahnstrecke Golmud–Korla besteht, Bügür, Kuqa, Toksu, Aksu, Maralbexi und Artux. Es bestehen Zweigstrecken: ab Kuqa West nach Ehuobulake, ab Toksu in Richtung Bay (noch im Bau, Stand 2023), ab Satema nach Aral-Stadt und ab Qiaerbage nach Tumxuk.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Strecke ist zweigleisig ausgebaut von Turpan bis nach Aksu. Von Aksu nach Kaxgar geht es eingleisig weiter. Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Der Abschnitt Turpan bis Korla wurde 1984 eröffnet. Seit dem Jahr 1999 besteht der Streckenabschnitt von Korla bis Kaxgar.

Die Xinjiang-Südbahn ist Teil einer Ringstrecke um die Wüste Taklamakan. Zur Ringstrecke zählen auch die Bahnstrecke Kaxgar–Hotan, die Bahnstrecke Hotan–Qakilik und die Bahnstrecke Golmud–Korla zwischen Qakilik und Korla.

Im Jahr 2023 verkündete Xi Jinping, dass der Bau einer Anschlussstrecke geplant werde von Kaxgar nach Andijon in Usbekistan über den Torugart-Pass und Dschalalabat in Kirgistan. Darüber hinaus besteht das Fernziel zu einem Anschluss von Kaxgar nach Peschawar in Pakistan als Teilprojekt des China-Pakistan Economic Corridor.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)